Чумалі — присілок, Алнаський район, Удмуртія, Росія
 Чумалі — село, Збаразький район, Тернопільська область, Україна